Fr. peut désigner plusieurs choses :
 Il s'agit de l'abréviation botanique standard de Elias Magnus Fries.
 En anglais, cette abréviation a différentes significations :
 , mot anglais pour « Père », et désigne généralement un prêtre catholique ;
  ou  ;
  ;
 , mot anglais dérivé de « Frère », et désigne généralement un membre d'un ordre mendiant.

Références